Stellenbosch (stad), stad in Zuid-Afrika
 Stellenbosch (gemeente), Zuid-Afrikaanse gemeente waarin de gelijknamige stad ligt
 Stellenbosch (televisieserie), Nederlandse dramaserie
 Stellenbosch (boek), boek naar het script van de gelijknamige serie
 Stellenbosch (wijndistrict), Zuid-Afrikaanse wijnstreek

Zie ook
 Universiteit Stellenbosch
 Stellenbosch Golf Club